Kleiner Steinberg ist der Name folgender Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Kleiner Steinberg (Rothaargebirge) (602,4 m), im Rothaargebirge nahe Hallacker (Medebach), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Kleiner Steinberg (Kaufunger Wald) (541,9 m), im Kaufunger Wald nahe Nienhagen (Staufenberg), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Kleiner Steinberg (491 m), Südostkuppe des Großen Steinbergs (492,5 m), im Solling bei Eschershausen (Uslar), Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Kleiner Steinberg (Flechtinger Höhenzug) (178,1 m), im Flechtinger Höhenzug bei Bregenstedt (Erxleben), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 (Kleiner) Steinberg (ca. 178 m), im Vorholz bei Grasdorf (Holle), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Kleiner Steinberg (Königsforst) (97,3 m), im Königsforst nahe Rath, kreisfreie Stadt Köln, Nordrhein-Westfalen